

Біктімірово — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Біктімірово — село, Сарактаський район, Оренбурзька область